Ла Молијенда има више значења:

 Ла Молијенда (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Молијенда (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Молијенда, Исраел Салинас (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Молијенда (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Молијенда (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Молијенда, Ел Чикурал де Абахо (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику